Норайр Григорян:
 Григорян, Норайр (род. 1983) — армянский футболист.
 Григорян, Норайр Григорьевич (1911—1994) — российский геофизик, директор ВНИПИ взрывгеофизики.